Konstantin Wassiljew ist der Name folgender Personen:

* Konstantin Wassiljew (Komponist) (* 1970), russischer Komponist und Gitarrist
 Konstantin Alexejewitsch Wassiljew (1942–1976), russischer Maler